El término horimono puede referirse a:

 Horimono, grabados realizados sobre las hojas de las espadas japonesas.
 Horimono, tatuaje tradicional japonés.